CRA = a California Racing Association rövidítése
CRA = a clinical research associate, vagyis a klinikai kutatási munkatárs rövidítése
CrA = a Coronae Australis vagyis a Déli Korona csillagkép rövidítése
CRA = az Új Fejlesztési Bank (New Development Bank) tagjainak egyezsége a Contingent Reserve Arrangementről, vagyis a Feltételes Tartalék Megállapodásról
CRA = a Cracovia Kraków lengyel labdarúgócsapat rövidítése a tabellán